Alessandro Stradella est un compositeur italien du .
 Stradella est une commune italienne de la province de Pavie en Lombardie.
 Stradella (1837) est un opéra de Louis Niedermeyer.
 Stradella (1841) est un opéra de César Franck.
 Alessandro Stradella (1844) est un opéra-comique de Friedrich von Flotow